Andronic, Andronique ou Andronicos est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités

Souverains 
 Andronic  Comnène, empereur byzantin de 1183 à 1185.
 Andronic II Paléologue, empereur byzantin de 1282 à 1328.
 Andronic III Paléologue, empereur byzantin de 1328 à 1341.
 Andronic IV Paléologue, empereur byzantin de 1376 à 1379.
 Andronic V Paléologue, coempereur byzantin de 1393 à 1397 (avec Manuel II).
 Andronic  Gidos, empereur de Trébizonde de 1222 à 1235.
 Andronic II, empereur de Trébizonde de 1263 à 1267.
 Andronic III, empereur de Trébizonde de 1330 à 1332.

Saints chrétiens 
 Andronic, Probus et Tarachus, martyrs à Anazarbe en Cilicie sous Dioclétien († vers 304) ; fêtés le 11 octobre en Occident et le 12 octobre en Orient. 
 Andronic d'Antioche, banquier et ascète à Antioche () ; fêté le 9 octobre.
 Andronic de Perm, Archevêque russe martyrisé par les Bolchéviques en 1918. Fêté le .

Autres personnalités 
 Andronic Comnène, fils de l'empereur Jean II Comnène.
 Andronicos d'Olynthe, général macédonien du 
 Andronicos de Rhodes, philosophe grec du 
 Andronic Calliste, lettré byzantin du 
 Andronic Cantacuzino, noble valaque du 
 Valeriu Andronic (1982 -), footballeur moldave